Wellington Phoenix FC ist ein im Jahr 2007 gegründeter neuseeländischer Fußballverein aus der Stadt Wellington.

Geschichte 
In der Saison 2007/08 nahm man erstmals an der A-League teil, als Nachfolger des Teams New Zealand Knights. In jener Saison wurden 20 Punkte geholt, damit belegte man den letzten Platz. Da es in der A-League keine Absteiger gibt, stand die Ligazugehörigkeit jedoch nicht in Frage. In der zweiten Saison in der A-League wurde das Team Sechster. 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2020 und 2022 wurden jeweils die Meisterschafts-Play-Offs erreicht. Dabei war das Erreichen des Halbfinales 2010 und 2012 der bisher größte Erfolg. Im australischen FFA Cup 2021 konnte man auch bis ins Halbfinale vordringen. Die Fangemeinde der Phoenix ist bekannt als „Yellow Fever“. Die Heimspiele des A-League Men-Teams werden im Sky Stadium ausgetragen. In der ersten Saison kamen durchschnittlich 12.950 Zuschauer zu den Spielen, was bis heute noch der höchste Schnitt ist.

Aktueller Kader 
Stand 18. Mai 2022

siehe auch: Liste der Spieler von Wellington Phoenix

Trainerchronik

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 Yellow Fever – Fanclub der Phoenix (englisch)

Einzelnachweise 

 
Neuseeländischer Fußballverein
Gegründet 2007
Organisation (Wellington)
Sportverein (Region Wellington)